El término Appenzell puede referirse a:

 uno de los dos semicantones del cantón suizo Appenzell:
 Cantón de Appenzell Rodas Exteriores;
 Cantón de Appenzell Rodas Interiores;
 la ciudad de Appenzell, capital del Cantón de Appenzell Rodas Interiores.

Raza de perro
Boyero de Appenzell